Ruta Provincial 63 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 63, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 63, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.
Ruta Provincial 63, ruta provincial de Santa Fe, Argentina.